Jährling bezeichnet:

 verschiedene einjährige Huftiere, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere

Jährling ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Jährling (1923–2005), deutscher Radrennfahrer
 Harald Jährling (* 1954), Ruderer aus der DDR
 Horst Jährling (1922–2013), deutscher Künstler, Maler, Graphiker, Architektur-Restaurator, Kunstpädagoge, Hochschullehrer und Glocken-Ritzzeichner
 Marijke Jährling, deutsch-niederländische Schauspielerin, Autorin und Jazzsängerin
 Peter H. Jährling (* 1956), deutscher Regisseur, Schauspieler und Schauspiellehrer
 Rolf Jährling (1913–1991), deutscher Architekt, Galerist und einer der ersten Förderer der rheinischen Avantgarde